Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2002 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Lisa Raymond und Rennae Stubbs. Das Finale bestritten Serena Williams und Venus Williams gegen Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez, das die Williams Sisters in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2002